La nutrición de precisión es un enfoque de la nutrición que tiene como objetivo proporcionar recomendaciones dietéticas personalizadas basadas en las características y necesidades únicas de un individuo. Esto puede incluir factores como la edad, el sexo, el peso, la composición corporal, el nivel de actividad física y los objetivos de salud. El objetivo de la nutrición de precisión es optimizar la salud y el rendimiento adaptando las recomendaciones nutricionales a las necesidades del individuo, en lugar de depender de un enfoque único para todos. Algunos de los principales principios de la nutrición de precisión incluyen el uso de prácticas basadas en evidencia, el monitoreo y evaluación continuos, y un enfoque en la sostenibilidad y el cambio de comportamiento a largo plazo.

Historia de la Nutrición de Precisión 

El concepto de nutrición de precisión ha existido en alguna forma por muchos años, aunque se ha vuelto más prominente en los últimos años con el aumento en la disponibilidad de tecnología y datos que pueden ser utilizados para personalizar las recomendaciones dietéticas. Uno de los primeros defensores de la nutrición de precisión fue el Dr. William Atwater , quien a finales del siglo XIX propuso que las necesidades nutricionales de los individuos podrían ser determinadas con precisión mediante el uso de calorímetros, que miden el calor producido por el cuerpo durante el metabolismo. Más recientemente, los avances en la tecnología y el análisis de datos han permitido enfoques más precisos y personalizados en la nutrición. Por ejemplo, el uso de dispositivos portátiles y otras tecnologías para monitorear la actividad física y la ingesta de alimentos ha hecho más fácil para los individuos y los profesionales de la salud monitorear y evaluar los patrones alimentarios y hacer ajustes según sea necesario. En general, el campo de la nutrición de precisión ha evolucionado con el tiempo a medida que se han vuelto disponibles nuevas investigaciones y tecnologías, y continúa siendo un área activa de estudio y desarrollo en el campo de la nutrición. El uso de biomarcadores en tiempo real como el monitor de glucosa en musculo y el monitor de cetona en aliento o en sangre, están revolucionando la nutrición al permitir entregar dietas personalizadas que pueden variar día a día dependiendo de las mediciones tomadas por estos biomarcadores.

Actores más relevantes 

Algunos de los personajes más conocidos e influyentes en este campo incluyen:

 Pablo Morbiducci: Bioingeniero, fundador de Fullness.global, experto líder en el uso de biomarcadores y ciencia de la nutrición para crear un mundo libre de obesidad y saludable. Creó un algoritmo que proporciona una dieta basada en la información de salud única de cada persona capturada a través de biomarcadores en tiempo real.
 Dr. John Berardi: El Dr. Berardi es un experto líder en nutrición de precisión y fundador de Precision Nutrition, una empresa que proporciona coaching y educación nutricional a individuos y organizaciones.
 Dra. Cate Shanahan: La Dra. Shanahan es médico de familia y experta en nutrición, y es autora de varios libros sobre nutrición de precisión.
 Dr. Mark Hyman: El Dr. Hyman es un médico de medicina funcional y autor de varios libros sobre nutrición y salud, incluyendo  "Come grasa, adelgaza", que aboga por un enfoque de nutrición de     precisión.
 Dr. Jason Fung: El Dr. Fung es nefrólogo y experto en el campo del ayuno y la nutrición, y es autor de varios libros sobre estos temas.

Además de estas personas, hay muchas organizaciones y empresas involucradas en la nutrición de precisión, incluyendo desarrolladores de aplicaciones de fitness y nutrición, empresas de coaching nutricional e instituciones de investigación.

Rol de las Mitocondrias 
Las mitocondrias son pequeñas orgánulos encontradas dentro de las células que desempeñan un papel crítico en la producción de energía. 

Son responsables de convertir la energía de los alimentos en una forma que la célula puede utilizar, a través de un proceso llamado respiración celular.

Las mitocondrias son importantes para una serie de procesos fisiológicos, incluyendo:

 Producción de energía: Como se mencionó, las mitocondrias son responsables de convertir la energía de los alimentos en una forma que la célula puede utilizar. Esta energía se produce a través de la descomposición de nutrientes como la glucosa y las grasas, y es necesaria para que el cuerpo realice diversas funciones, incluyendo la contracción muscular y la síntesis de hormonas y neurotransmisores.
 Regulación de la muerte celular: Las mitocondrias también juegan un papel en la regulación de la muerte celular, al liberar sustancias que pueden desencadenar la muerte celular programada (apoptosis) en respuesta a daños u otras señales.
 Homeostasis del calcio: Las mitocondrias ayudan a regular los niveles de calcio dentro de la célula, lo que es importante para una serie de procesos fisiológicos, incluyendo la contracción muscular, la señalización nerviosa y la secreción de hormonas. En general, las mitocondrias son importantes para mantener la salud y función de las células y tejidos en todo el cuerpo. La disfunción de las mitocondrias se ha relacionado con una serie de condiciones de salud, incluyendo algunas formas de cáncer, trastornos neurodegenerativos y enfermedades cardiovasculares.

Nutrientes y su impacto en la generación de energía de las Mitocondrias. 
Diferentes nutrientes pueden tener una serie de efectos en la producción de energía de las mitocondrias, dependiendo del nutriente específico y las necesidades del individuo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo diferentes nutrientes pueden afectar la producción de energía de las mitocondrias:

 Carbohidratos: Los carbohidratos son la fuente principal de combustible para el cuerpo, y se descomponen en glucosa, que luego es utilizada por las mitocondrias para producir energía. Consumir cantidades adecuadas de carbohidratos puede ayudar a apoyar la producción de energía de las mitocondrias.
 Grasas: Las grasas también pueden ser utilizadas como fuente de combustible por las mitocondrias, aunque típicamente se utilizan en menor medida que los carbohidratos. En ciertas situaciones, como durante el ejercicio prolongado o cuando las reservas de carbohidratos son bajas, las mitocondrias pueden depender más de las grasas como fuente de combustible.
 Proteína: La proteína no se utiliza típicamente como fuente de combustible primaria, pero puede ser convertida en glucosa (un proceso llamado gluconeogénesis) si es necesario. Además, ciertos aminoácidos de la proteína pueden ser utilizados por las mitocondrias para producir energía.
 Vitaminas y minerales: Ciertas vitaminas y minerales son esenciales para el correcto funcionamiento de las mitocondrias. Por ejemplo, las vitaminas B (como la tiamina, riboflavina y niacina) están involucradas en la descomposición de carbohidratos, grasas y proteínas, y son necesarias para la producción de energía. Además, minerales como el magnesio y el hierro desempeñan un papel importante en el metabolismo energético. En general, una dieta equilibrada que incluya una variedad de nutrientes puede ayudar a apoyar la producción de energía en las mitocondrias.

Acciones que generan quema de grasa. 
Hay varias cosas que se pueden hacer con los nutrientes para apoyar la producción de energía en las mitocondrias:

 Consumir una dieta equilibrada: Asegurarse de que la dieta incluya una variedad de nutrientes, incluyendo carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, puede ayudar a apoyar la producción de energía en las mitocondrias.
 Consumir suficientes calorías: Consumir suficientes calorías es importante para proporcionar la energía necesaria para que el cuerpo funcione adecuadamente. 
 Elegir alimentos ricos en nutrientes: Los alimentos ricos en nutrientes son aquellos que proporcionan una gran cantidad de nutrientes en relación con el número de calorías que contienen. Este tipo de alimentos pueden ayudar a apoyar la producción de energía en las mitocondrias, mientras que también ayudan a mantener un peso saludable.
 Mantenerse hidratado: La deshidratación puede llevar a una disminución de los niveles de energía, ya que el cuerpo necesita suficientes líquidos para funcionar adecuadamente. Asegurarse de estar adecuadamente hidratado puede ayudar a apoyar la producción de energía en las mitocondrias.
 Participar en actividad física: La actividad física regular puede ayudar a aumentar el número y la eficiencia de las mitocondrias en las células, lo que puede llevar a una mayor producción de energía.

En general, siguiendo una dieta y un estilo de vida saludables, es posible apoyar la producción de energía en las mitocondrias y mantener buenos niveles de energía.

Cetona y quema de grasa. 
Los cuerpos cetónicos son un tipo de molécula que se producen en el hígado cuando el cuerpo está en un estado de cetosis. La cetosis es un estado metabólico en el que el cuerpo quema grasas como fuente de energía en lugar de carbohidratos.

Hay varias cosas que pueden llevar a la producción de cuerpos cetónicos en la sangre:

 Bajo consumo de carbohidratos: Consumir una dieta baja en carbohidratos puede llevar a la cetosis, ya que el cuerpo se verá obligado a utilizar la grasa como fuente de energía en lugar de los carbohidratos.
 Ayuno: El ayuno, o pasar largos períodos de tiempo sin comida, también puede llevar a la cetosis ya que el cuerpo comienza a quemar la grasa almacenada para obtener energía.
 Consumo de alcohol: El consumo de grandes cantidades de alcohol también puede llevar a la producción de cuerpos cetónicos, ya que el hígado descompone el alcohol en lugar de la glucosa.
 Ciertas condiciones médicas: Algunas condiciones médicas, como la diabetes no controlada, pueden llevar a la producción de cuerpos cetónicos debido a un desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre.

En general, la producción de cuerpos cetónicos en la sangre es un proceso metabólico normal que ocurre cuando el cuerpo está en un estado de cetosis. Sin embargo, niveles altos de cuerpos cetónicos pueden ser un signo de una condición médica y deben ser monitoreados por un profesional de la salud.

Referencias 

Nutrición
Bioindicadores
Bioingeniería